«Па́рдубице» — чешский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает в Первой Лиге, высшем по силе футбольном дивизионе Чехии.

История 
Клуб был основан в 2008 году в результате объединения команд «Юниор», МФК «Пардубице» и «Тесла» (Пардубице).

В сезоне 2009/10 клуб стал победителем Дивизиона "С" (четвёртый дивизион) и вышел в Богемскую футбольную лигу. В сезоне 2011/12 «Пардубице» занял второе место в лиге и перешёл во ФНЛ, заменив собой победителя турнира «Хрудим», который не был допущен до ФНЛ из-за несоответствия стадиона.

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Перовй лиги 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Пардубице